Bei Qu (chin. 東區 / 东区, Pinyin Běi Qū) ist der Name folgender Stadtbezirke in der Republik China:

 Bei Qu (Hsinchu) in der Stadt Hsinchu
 Bei Qu (Taichung) in der Stadt Taichung
 Bei Qu (Tainan) in der Stadt Tainan